

Patronyme

 François-Antoine Jecker (1765-1834), ingénieur mécanicien français ;
  (1769-1834), son frère, ingénieur et industriel français ;
 Jean-Baptiste Jecker (1812-1871), financier franco-suisse.

Autres 

 Prix Jecker, prix français de l’Académie des sciences.